Le Calumet est une pipe utilisée par les Amérindiens pour décréter la paix entre deux tribus ou deux puissances ou dans le cadre de la médecine traditionnelle.
 Le Calumet est un bambou de l'île de La Réunion.

Toponymes

Rivière du Calumet, un cours d'eau traversant la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge, dans la MRC Argenteuil, dans les Laurentides, au Québec.
 Rivière du Calumet Est, un affluent de la rivière du Calumet, coulant dans Grenville-sur-la-Rouge, dans la MRC d’Argenteuil, dans lrd Laurentides, au Québec.
 Calumet, ex-municipalité de village devenu un arrondissement de la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge après la fusion, dans la MRC d'Argenteuil, dans la région administrative des Laurentides, au Québec.
 Baie de Calumet, une baie de la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge, dans la MRC d'Argenteuil, dans la région administrative des Laurentides, au Québec.
 Baie du Calumet, une baie du territoire de La Tuque, dans la région administrative de la Mauricie, au Québec.

Calumet, une rivière située dans les États de l'Illinois et de l'Indiana.
 Calumet, une ville du comté d'O'Brien, en Iowa.
 Calumet, un village du comté de Houghton dans l'État du Michigan.
 Calumet, une ville dans l'État du Minnesota.
 Calumet, une localité du comté de Canadian, dans l'État de l'Oklahoma.

Chicago 
 Calumet, un lac situé à Chicago.
 Calumet Park, un parc public de Chicago.
 Calumet Heights, un quartier de Chicago.
 Calumet Park, un village de la banlieue de Chicago.
 Calumet City, une ville de la banlieue de Chicago.

Homonymie de toponyme